Gryll Grange je sedmi i posljednji romana engleskog pisca Thomasa Lovea Peacocka. Objavljena je 1860. godine.

Bilješke

Vanjske poveznice
Odlomci iz Gryll Grangea, T. L. Peacock Society

Romani
Britanska književnost